Лејтроп има више значења:
 Лејтроп (Калифорнија)
 Лејтроп (Мисури)